Бланза́к-Поршре́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Административный центр кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16046.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 125 км южнее Пуатье, в 22 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 833 человека.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 494 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 362 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 362 активных работали 320 человек (167 мужчин и 153 женщины), безработных было 42 (21 мужчина и 21 женщина). Среди 132 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Сибар-де-Поршрес (XII век). Памятник истории с 1913 года
 Коллегиальная церковь Сен-Бартелеми-де-Бланзак, или Сен-Артеми-де-Бланзак (XII—XIII века). Памятник истории с 1890 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта